Статист — прихильник етатизму.
 Статист — учасник масовки в театрі, кіно.